Point of Rocks ist die Bezeichnung von:

 Point of Rocks Railroad Station, eine historische Bahnhofsstation im US-Bundesstaat Maryland (NRHP 73000918)
 Point of Rocks Stage Station, eine historische Bahnhofsstation im US-Bundesstaat Wyoming (NRHP 70000679)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Point of Rocks (Arizona)
 Point of Rocks (Maryland)
 Point of Rocks (Nebraska)
 Point of Rocks (Nevada)
 Point of Rocks (Wyoming)